La nazionale di pallavolo maschile della Giordania è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Giordania ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Giordania.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano